Reyhani ist der Familienname folgender Personen:

 Aşık Reyhani (um 1932–2006),  Volksdichter und Bağlama-Spieler der Türkei.
 Markus Reyhani (* 1970), deutscher Komponist

und bedeutet ferner:

 Rejhan, eine kalligrafische Schriftart